Краевская () — женская польская фамилия, мужская форма — .

Известные носительницы:

 Краевская (Накваская), Анна (1781—1851) — польская писательница-фантаст, мемуаристка, детская писательница, переводчица и педагог.
  (1904—1944) — член Армии Крайовой.
  (род. 1928) — фермер, народный поэт.
  (1910—1998) — польский художник, активный защитник соцреализма.
  (род. 1928) — польская женщина-полицейский.
  (род. 1949) — польский местный и общественный деятель, в 2006-2011 годах вице-президент Совета столицы Варшава, депутат Сейма 7 семестра.
 Краевская, Мирослава (род. 1940) — польская актриса театра и кино, также актриса озвучивания.
  (род. *) — польский художник, занимается еврейскими фигурами и еврейским могильным искусством.
  (1856—1935) — польский врач и учитель.

См. также 
 
 
 Краевские